James Atherton ist der Name folgender Personen:

* James Atherton (Fußballspieler, 1873) (1873–1915), englischer Fußballspieler 
 James Atherton (Fußballspieler, 1875) (1875–1923), englischer Fußballspieler
 James Atherton (Sänger) (1943–1987), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor) und Regisseur